Pinzger ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Pinzger (1800–1838), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Manfred Pinzger (* 1959), Südtiroler Politiker (SVP)
 Werner Pinzger (1878–1939), deutscher Reichsgerichtsrat